Carlo von Neapel und Sizilien, Herzog von Kalabrien, vollständiger Name Carlo Tito Francesco Giuseppe di Borbone (* 4. Januar 1775 in Neapel; † 17. Dezember 1778 ebenda) war ein Prinz aus dem Hause Bourbon, von Geburt aus Herzog von Kalabrien und Kronprinz beider Sizilien.

Biographie 
Carlo wurde als Sohn von Ferdinand I. (Sizilien) von Bourbon und seiner Gattin Maria Karolina von Österreich geboren. Über seine Mutter war er ein Enkel der Kaiserin  Maria Theresia von Österreich und über seinen Vater, Sohn des spanischen Königs Karl III. (Spanien), nach dem er benannt wurde, Erbe des Königreichs beider Sizilien. Nach der Geburt zweier Töchter wurde ein Prinz erwünscht. Erst durch seine Geburt war es seiner Mutter möglich, einen Platz im Staat zu bekommen. Der Kronprinz verstarb unerwartet drei Wochen vor seinem vierten Geburtstag. Er wurde in der Kirche von Santa Chiara in Neapel bestattet.

Vorfahren 

Prinz (Neapel-Sizilien)
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Sizilien
Geboren 1775
Gestorben 1778
Mann